Jerry Zaks (1946-), metteur en scène de théâtre et réalisateur allemand, ayant essentiellement fait sa carrière aux États-Unis.
 Rodnay Zaks (1946), pionnier de l’enseignement de l’informatique aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif